Kuala Cenaku (plaats), een plaats in Indonesië
Kuala Cenaku (onderdistrict), een onderdistrict in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing